Большой Сандибей:

 Большой Сандибей — река в России, протекает в Ямало-Ненецком АО
 Большой Сандибей — река в России, протекает в Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО